Steggraben ist ein geographischer Name:

 Steggraben (Gemeinde Niederneukirchen), Ortschaft der Gemeinde Niederneukirchen im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

 Steggraben (Gosaubach), rechter Zufluss des Gosaubachs (zur Traun im Hallstätter See) unterhalb von Klaushof, Gemeinde Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steggraben (Lohgraben), rechter Zufluss des Lohgrabens (zum Neckar) in Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stegbach